

Miejscowości w Polsce 
 Boleścin – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. świdnickim, w gminie Świdnica 
 Boleścin – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Trzebnica